Stanley Park steht für:

 Stanley Park, Stadtpark in Vancouver, Kanada
 Stanley Park (Liverpool), Stadtpark in Liverpool, Großbritannien
 Stanley Park (Film), britischer Fernsehfilm von Misha Manson-Smith (2010)